

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Los Angeles Galaxy: 2014

Collegamenti esterni